Fiorentino är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Francesco Fiorentino
 Linda Fiorentino
 Nicole Fiorentino
 Pier Angelo Fiorentino
 Rosso Fiorentino

Se även 

 Fiorentino, San Marino
 Castiglion Fiorentino

Italienska efternamn